Премия «Ника» за лучшую операторскую работу вручается ежегодно Российской Академией кинематографических искусств, начиная с первой церемонии в 1988 году. На второй церемонии в 1989 году также вручались награды в категории «Лучшая работа оператора неигрового кино».

Список лауреатов и номинантов

1988—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2019

См. также 
 Премия «Золотой орёл» за лучшую операторскую работу

Ссылки 
 Номинанты на премию «Ника» на официальном сайте 
 Лауреаты премии «Ника» на официальном сайте 

Операторская работа
Премии за операторскую работу